Остров Принца Уэльского:
 Остров Принца Уэльского (Австралия)
 Остров Принца Уэльского (Аляска)
 Остров Принца Уэльского (Канада)
 Прежнее название острова Пинанг, ныне в составе Малайзии.